Causse est un nom commun (écrit alors sans majuscule) ou un nom propre qui peut désigner :

Nom commun 
 Un causse (de l'occitan causse) désigne une étendue de terres calcaires superficielle propice à l'élevage du bétail.

Toponyme 
 Grands Causses ou simplement Les Causses (en occitan los Causses), désigne un ensemble de plateaux calcaires (de 700 à  d'altitude) dans le Massif central, formé de sept causses dits « majeurs » et d'un grand nombre de petits causses périphériques.

Patronyme 

 Antonin Causse (1877-1947): théologien français ;
 Charles Causse (1862-1904) : écrivain français ;
 Jean-Daniel Causse (1962-2018) : psychanalyste et pasteur français ;
 Jean-Jacques Causse (1751-1796) : général français ;
 Julien Causse (1869-1914): sculpteur français ;
 Lionel Causse (1971-) : homme politique français ;
 Manu Causse (1973-) : écrivain français ;
 Marie Causse (1980-) : femme de lettres française ;
 Michèle Causse (1936-2010) : femme de lettres française ;
 Rolande Causse (1939-) : femme de lettres française.

Divers 
 Causse Gantier, ganterie française fondée en 1892.

Homonymie de patronyme